Addicted (film), een Zuid-Koreaanse film 
Addicted (2014), een Amerikaanse film 
Addicted (single), een single van de Amerikaanse band Simple Plan
ADDICTED, de naam van een Nederlandse band